Klubbtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klubbtjärn, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Klubbtjärn, Hälsingland, sjö i Nordanstigs kommun, 
Klubbtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708743-165805), sjö i Bjurholms kommun, 
Klubbtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709371-167134), sjö i Bjurholms kommun, 
Klubbtjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Mitti-Klubbtjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Klubbtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn